Go (известна также как Stomu Yamashta’s Go) — рок-группа, созданная в 1976 году японским музыкантом Стому Ямашта (яп.ː 山下勉, англ.ː Stomu Yamashta).

В первоначальный состав группы, кроме самого Ямашта (который играл на клавишных и других инструментах) вошли ещё четыре музыкантаː Стив Уинвуд (вокал и клавишные), Ал Ди Меола (гитара), Клаус Шульце (синтезаторы), Майкл Шрив (ударные). Группа выпустила два студийных альбома (в 1976 и 1977 годах) и один концертный альбом, записанный в 1976 году во время концерта в Париже.

Музыкальные критики высоко оценили эти альбомы группы. Например, рецензия критика Линдси Планера на первый альбом группы содержит такой пассажː «… концептуальный альбом в прямом смысле этого слова, сочетающий поп/рок с оттенками джаза и элементами классики, соединённых центральным мотивом космических путешествий… Каждая сторона оригинального LP содержит полный набор взаимосвязанной и непрерывной музыки. Запоминающаяся и задумчивая „Crossing the Line“ напоминает прог-рокеров Alan Parsons Project или претенциозный Pink Floyd [читай: все, что было после Meddle (1971)]. Наполненный эхом вокал Уинвуда придаёт ему почти ощутимое и неудобное качество, идеально подходящее для суровой обстановки, которая находится в нескольких световых годах от композиций, подобных „Sea of ​​Joy“ или „Gimmie Some Lovin’“, но при этом удивительно похожа на „No Time to Live“ с одноимённого альбома группы Traffic…».

Не менее восторженной рецензии был удостоен и концертный альбом Go Live from Paris.

Дискография 
 Go (1976, студийный)
 Go Too (1977, студийный)
 Go Live from Paris (1976, концертный)

Состав 
 Стому Ямашта — Go, Go Too, Live from Paris
 Стив Уинвуд — Go, Live from Paris
 Ал Ди Меола — Go, Go Too, Live from Paris
 Клаус Шульце — Go, Go Too, Live from Paris
 Майкл Шрив — Go, Go Too, Live from Paris
включая приглашенных музыкантовː
 Берни Холланд — Go
 «Брат» Джеймс — Go Too, Live from Paris
 Крис Уэст — Go
 Хисако Ямасита — Go
 Джулиан Марвин — Go
 Джером Римсон — Live from Paris
 Карен Фридман — Live from Paris
 Дони Харви — Go Too
 Джесс Роден — Go Too
 Леннокс Лэнгтон — Go
 Линда Льюис — Go Too
 Лиза Страйк — Go Too
 Дорин Чантер — Go Too
 Пэт Тралл — Go, Go Too
 Пол Джексон — Go Too
 Джон Робинсон — Go Too
 Роско Джи — Go

См. также 
 Ginger Baker’s Air Force

Примечания

Литература 
Периодика:
 
 

Энциклопедии:

Ссылки 
 Stomu Yamashta’s Go

Группы прогрессивного рока
Группы психоделического рока
Группы джаз-рока
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году